Лас-Росас ( — розы) — топоним, встречающийся в испаноязычных странах.

 Лас-Росас — город в Аргентине, провинция Санта-Фе, департамент Бельграно.
 Лас-Росас — город в Мексике, штат Чьяпас, муниципалитет Лас-Росас.